Tangeni Shipahu est un footballeur namibien, né le  à Swakopmund en Namibie. Il occupe le poste d'attaquant.

Biographie

Carrière

Références

Liens externes 
 

Footballeur international namibien
Joueur du AmaZulu FC
Naissance en septembre 1987
Naissance à Swakopmund